
А́бид ( — поклоняющийся) — арабское мужское имя, в переводе на русский означает «поклоняющийся». Распространено у многих мусульман.

В средневековом исламском мире абидами называли отшельников и усердно поклоняющийся Богу людей. Абид всем своим существом посвящал себя служению Богу, не придавал никакого значения прелестям земной жизни и всецело посвящали себя служению Аллаху. Абиды следовали путём пророка Мухаммеда и его сподвижников, многие из которых также вели аскетический образ жизни.

Другие формы 
 Абидин ( — поклоняющиеся) — множественное число от имени Абид, означает «рабы», «поклоняющиеся Богу».
 Обид () — узбекская форма имени Абид.

Известные носители 
Абид
 Абид (XVII век) — индийский художник-миниатюрист.
 Аль-Абид, Мухаммед Али Бей (1867 — 1939) — сирийский политический деятель, президент Сирии (1932—1936).
 Садыков, Абид Садыкович (1913 — 1987) — узбекский химик-органик, академик и президент Академии наук Узбекской ССР, академик Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда.
 Шарифов, Абид Годжа оглы (род. 1940) — государственный и общественный деятель Азербайджана, заместитель премьер-министра Азербайджанской  республики.

Абидин
 Зайн аль-Абидин — четвёртый из двенадцати святых шиитских имамов, сын имама Хусейна и правнук пророка Мухаммеда.
 Зин эль-Абидин Бен Али (род. 1936) — второй президент Туниса.
 Мизан Зайнал Абидин(род. 1962) — султан малайзийского султаната Тренгану.

Обид
 Обид Асомов — юморист, актёр.

Фамилии

Обидов

Обидов (фамилия)

См. также 
 Список арабских имён

Примечания 

Имена арабского происхождения
Мужские имена
Арабские имена